

Patronyme 

 Alain Beltran (19??-), historien des entreprises de service public en France, enseignant à l'Université de Paris;
 Antonio Beltran (1981-), joueur de rugby à XV espagnol ;
 Carlos Beltrán (1977-), joueur portoricain de baseball ;
 Daima Beltrán (1972-), judokate cubaine ;
 Dolo Beltrán (1974-), actrice et chanteuse espagnole ;
 Edward Beltrán (1990-), coureur cycliste colombien ;
 Federico Beltrán Masses (1885-1949), peintre espagnol ;
 Fidel Herrera Beltrán (1949-), homme politique mexicain ;
 Fred Beltran (1963-), dessinateur, peintre et musicien français ;
 Jean-François Beltran, joueur de rugby français, devenu entraîneur ;
 John Beltran (1969-), musicien américain ;
 Juan Bautista Beltrán (-1569), sculpteur espagnol ;
 Lola Beltrán (1932-1996), chanteuse mexicaine ;
 Luis Ramiro Beltrán (1930-2015), journaliste, écrivain et théoricien de la communication bolivien ;
 Nuño Beltrán de Guzmán (ca 1490-1544), conquistador espagnol et dictateur du Mexique colonial ; 
 Manuel Beltrán (1971-), coureur cycliste espagnol ;
 Manuela Beltrán, révoltante colombienne ;
 Orlando Beltrán (1957-), ingénieur et homme politique colombien ;
 Robert Beltran (1953-), acteur américain ;
 Rosa Beltrán (1960-), écrivaine mexicaine ;
 Sandra Ávila Beltrán (1960-), trafiquante de drogue mexicaine ;
 Tito Beltrán (1965-), chanteur d'opéra suédo-chilien ;
 Tony Beltran (1987-), footballeur américain ;
 Washington Beltrán (1914-2003), journaliste, avocat et politicien uruguayen ;
 Yurizan Beltran (1986-2017), actrice de films pornographiques américaine.

Toponyme 
 Beltrán, municipalité colombienne.